Hermeas puede referirse a:

 el dios olímpico Hermes; o
 un sinónimo del género de arañas Misgolas.